ATP-toernooi van Tampa (hardcourt), een voormalig tennistoernooi van de ATP-Tour dat in 1981 en 1982 plaatsvond
 ATP-toernooi van Tampa (gravel), een voormalig tennistoernooi van de ATP-Tour dat van 1991 tot en met 1993 plaatsvond